Plompe Toren of 

 Plompe- of Dieventoren, een middeleeuwse toren in Amersfoort
 Plompe Toren (Koudekerke), een kerktoren aan de Oosterschelde
 Plompetoren (Utrecht), een voormalige toren behorende tot de stadsverdediging van Utrecht aan de Plompetorengracht